Линда Бак (; род. 29 января 1947, Сиэтл, Вашингтон) — американский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2004) за исследования «обонятельных рецепторов и организации системы органов обоняния». С помощью метода, разработанного лабораторией Линды Бак, было показано, что обонятельная система использует комбинаторную схему кодирования запахов. Исследователь Медицинского института Говарда Хьюза (с 1994 года), член  (с 2002 года), профессор Вашингтонского университета (с 2003 года).
Член Национальной академии наук США (2003),  (2006), иностранный член Лондонского королевского общества (2015).

Биография 
Линда Бак родилась в 1947 году. Её мать была домохозяйкой, а отец был инженером-электриком. Вторая из трёх сестёр в семье. Выпускница Вашингтонского университета, в котором в 1975 году получила две бакалаврских степени — по психологии и микробиологии. В 1980 году получила степень доктора философии по иммунологии в . C 1980 по 1984 год фелло-постдок в , до 1982 года на кафедре микробиологии, а после — в Институте онкологии в лаборатории Ричарда Аксела, ассоциат последней в 1984-1991 гг. С 1991 по 2002 год преподаватель кафедры нейробиологии Гарвардской медицинской школы: ассистент-профессор, с 1996 года ассоциированый, с 2001 года профессор.

Член редколлегий  (с 1997),  (с 2002),  (с 2003).

Член Американской академии искусств и наук (2008) и  (2009), фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (2002). 

С 2006 года замужем за биологом .

Награды и отличия 

 Стипендия Слоуна (1992)
 McKnight Scholar Award, McKnight Endowment Fund for Neuroscience (1992)
 Science for Art Prize, LVMH (1992)
 Takasago Award for Research in Olfaction, Takasago Corporation (англ., 1992)
 Sense of Smell Award,  (1992)
 John Merck Scholar, John Merck Fund (1993)
 Distinguished Alumnus,  (1995)
 R.H. Wright Award in Olfactory Research,  (1996)
 Unilever Science Award, Unilever (1996)
 Премия Розенстила, Брандейский университет (1996)
 Senior Scholar Award in Aging,  (2000)
  (2002)
 Международная премия Гайрднера (2003)
 Нобелевская премия по физиологии и медицине (2004)
 Brava Award, Women's University Club (2005)
 Distinguished Alumnus Award Вашингтонского университета (2005)
 , Academy of Achievement (2005)
 Alumna Summa Laude Dignata Вашингтонского университета (2006)
 Введена в Международный зал славы Международного женского форума (2006)
  (2007)

Почётный доктор Рокфеллеровского (2011) и Гарвардского (2015) университетов.

Примечания

Ссылки 
 
 Информация с сайта Нобелевского комитета
 
 Линда Бак. Биография на сайте n-t.ru
 Linda B. Buck – Curriculum Vitae

Женщины-биологи
Нейробиологи США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Женщины — нобелевские лауреаты
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Доктора философии по иммунологии
Выпускники Вашингтонского университета
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии Розенстила
Лауреаты международной премии Гайрднера
Почётные доктора Гарвардского университета